Ernest Prodolliet ist der Name folgender Personen:

* Ernest Prodolliet (Diplomat) (1905–1984), Schweizer Diplomat
 Ernest Prodolliet (Filmwissenschaftler) (1925–2009), Schweizer Filmwissenschaftler